Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Green () :
 le comté de Green, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Green, situé dans l'État du Wisconsin.

Voir aussi 
  et